Sapina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum; o
 el nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa.
  Planta habitual en marismas del sur de España, encontrándose en salinas y esteros (criaderos de peces).
  Se utiliza como material pra las brazas de un plato con gran tradición (pescado de estero a la sapina ) siendo un espectáculo muy particular y ya un lujo 
  de esta zona( Bahia de Cádiz)